Алашское дело () — массовые репрессии с 1928 года против членов партии «Алаш». После ареста им предъявлялись обвинения в участии в вооруженной борьбе против советской власти в целях её свержения, ведении националистической пропаганды, связи с иностранными государствами, борющимися против СССР. В апреле 1930 года около 40 человек были приговорены к различным срокам заключения, к расстрелу (замененному заключением на 10 лет). В их числе: Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Мырзагазы Есполов, Халел Габбасов, Газымбек Биримжанов, Мир-Якуб Дулатов, и другие. В ссылку были отправлены Халел и Жаханша Досмухамедовы, Магжан Жумабаев, Елдес Омаров, Ибрагим Сатбаев, Абуали Адилов, Абдолла Узакбаев. Находились под следствием Мухтар Ауэзов, Уалихан Омаров, Билял Сулеев, Алимхан Ермеков, Даниял Ыскаков, которые позднее были освобождены.

См. также 
 Репрессии в Казахской ССР

Литература 
 
 Нурпеисов К., Алаш һәм Алашорда, Алматы, 1995;
 Дулатова Г., Шындық шырағы, Алматы, 1995.
 

Репрессии в СССР
Судебные процессы периода сталинских репрессий
Алашская автономия